Кастор Карденский (; дата рождения неизвестна — около 400) — священник (пресвитер), христианский просветитель населения долины реки Мозель в Германии. Святой католической церкви и местночтимый святой РПЦ (Берлинская и Германская епархия).

Жизнеописание 
Считается, что святой Кастор родился в Аквитании (Франция) и был учеником епископа Максимина Трирского, который и рукоположил его в священнический сан. Согласно преданию, святой Кастор по благословению епископа Максимина удалился с несколькими спутниками на Мозель и вёл там отшельнический образ жизни, проповедуя христианство в районе современного городка Карден, поэтому считается одним из первых христианских миссионеров долины нижнего Мозеля. Святой Кастор скончался в конце IV века и был погребен в им же построенной монастырской церкви. С XII века часть его мощей хранится в Кардене в церкви его имени.

Почитание 
В 780 году, при епископе Веомаде Трирском, в Кардене были обретены мощи святого Кастора и перенесены в местную церковь Св. Павлина. Сам акт перенесения мощей в те годы приравнивался к современному акту беатификации. 12 ноября 837 года архиепископ Гетти (Хетти) Трирский переносит большую часть мощей, включая голову св. Кастора во вновь построенный храм его имени в Кобленц. С той поры святой Кастор становится официальным покровителем города.

Меньшая часть мощей всё же осталась в Кардене и с великим почитанием сохранялась в так называемом «мощевике св. Кастора». Этот художественно изготовленный деревянный реликварий XV века до сих пор находится в центральной католической церкви Кардена, но с конца XVIII века сами мощи считались пропавшими без вести. В начале XIX века небольшая часть мощей была возвращена в карденский реликварий из Кобленца.

Примечания

Литература 
 Franz Xaver Kraus: Castor. В: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Том 4, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, стр. 69.
 Friedrich Wilhelm Bautz: Castor von Karden. В: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Том 1, Bautz, Hamm 1975. 2-е переработанное издание: Hamm 1990, ISBN 3-88309-013-1, стр. 958.

Ссылки 
 Кастор Карденский  в открытой православной энциклопедии «Древо».
 Святой Кастор Карденский, священник 
 Кастор Карденский  на портале «Экуменический лексикон святых» (нем.).

Персоналии:Кобленц
Святые Германии
Католические святые
Христианские святые IV века